Kwakiutl steht für:
 einen der heute 16 Stämme der Kwakwaka'wakw-Stammesgruppe, siehe Kwakiutl (Volk)
 Kwak'wala (Sprache)
 eine lange gebräuchliche Bezeichnung für alle First Nations im Raum der nördlichen Vancouver-Insel vor der Westküste Kanadas und des angrenzenden Festlands